DT kan syfta på:

 DT – en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen), se Datortomografi
 Yamaha DT125 – en motorcykelmodell från den japanska tillverkaren Yamaha
 Yamaha DT50 - en modellserie mopeder från Yamaha
 Dalarnas Tidningar (DT) - en svensk tidning
 dt - en viktenhet, se deciton

Se även 
 dt – en tidsdifferential i matematisk analys
 Dream Theater – en rockgrupp
 Dark Tranquillity – svenskt melodisk death metal band